Кутовий розмір космічного об'єкта - кут, під яким із точки спостережень видно діаметр космічного об'єкта. Видимий діаметр залежить від лінійного діаметра об'єкта та від відстані до нього. Наприклад, за рахунок руху по еліптичній орбіті навколо Землі, середній видимий діаметр Місяця дорівнює 31′ 05″, мінімальний - 29′ 24″, максимальний - 33′ 40″. 
Видимий діаметр Сонця теж зміюється від 31′ 27″ до 32′ 31″ (у середньому 31′ 40″).

Видимі діаметри зір дуже малі через великі відстані до них, і лише у небагатьох досягають занчення 0,001-0,05″.

Астрометрія
В цій таблиці показані видимі кутові діаметри небесних об'єктів.